

Industrie

Agricultură

Servicii  

 

 

 
Canada